Auxon (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Auxon (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté